Монрежо́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3122. Всего в состав кантона Монрежо входит 17 коммун, из них главной коммуной является Монрежо.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 8121 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Монрежо на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Монрежо на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна